Polskie nazwisko:
 Józef Żmigrodzki (1902-1984) – polski historyk emigracyjny i działacz socjalistyczny
 Konstanty Żmigrodzki (1875-1936) – polski rzeźbiarz, medalier, numizmatyk, muzealnik
 Mateusz Żmigrodzki – nazwisko tytułowego bohatera z serialu Ojciec Mateusz
 Piotr Żmigrodzki (ur. 1966) – polski polonista, leksykolog i leksykograf

Zobacz też 
 Żmigrodzka
 Żmigród (ujednoznacznienie)